Заверняйка — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на левом берегу реки Великая, в 20 км к югу от города Опочка, на автодороге на Себеж ().

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 94 человека.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района